Spaßvogel steht für:
 Spaßvogel, Zeichentrickfigur aus Verstehen Sie Spaß?
 Ybbser Spaßvogel, Auszeichnung

Charaktere des Humors:
 Schalk
 Schelm
 Witzbold

Spaßvögel steht für:
 Spaßvögel (Radio DDR), Sendung von Radio DDR
 Die Spaßvögel, Gemälde des postimpressionistischen französischen Malers Henri Rousseau